La Dépêche est le titre de plusieurs journaux :
 La Dépêche (Indochine française), principal quotidien français de Saïgon des années 1930 ;
 La Dépêche (Algérie), hebdomadaire généraliste algérien ;
 La Dépêche du Midi, quotidien publié en France ;
 La Dépêche de Tahiti,  quotidien publié à Tahiti ;
 La Dépêche du Pays de Bray, hebdomadaire français ;
 La Dépêche d’Evreux, hebdomadaire français ;
 La Dépêche de Brest et de l'Ouest ;
 La Dépêche tunisienne ;
 La Dépêche du Bassin ;
 La Dépêche de l’Aube, journal hebdomadaire du parti communiste français dans le département de l'Aube ;
 Les Dépêches de Brazzaville, quotidien publié en République du Congo ;

 La Dépêche est un journal imaginaire apparaissant dans Les Aventures de Tintin (par exemple Le Trésor de Rackham le Rouge).

Mais également:
 Le Groupe La Dépêche du Midi : groupe de presse français.